Суперкуп Европе 1973. () одигран је између холандског Ајакса (освајача Купа европских шампиона 1972/73) и италијанског Милана (освајача Купа победника купова 1972/73). Ајакс је утакмице добио укупним резултатом 6 : 1 што је највећи пораз неког италијанског клуба у финалима Уефиних такмичења. За разлику од будућих утакмица Суперкупа, издање из 1973. се одиграло почетком следеће календарске године, а не почетком следеће сезоне.

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
Финале Купа шампиона 1973.
Финале Купа победника купова 1973.

Референце

Спољашње везе 
 Статистике утакмице на сајту -{rsssf.com}- 
 Извештај о утакмици на сајту Уефе

УЕФА суперкуп
Фудбал у 1973.